

Geografia 
 Claflin – città nella contea di Barton, Stato del Kansas, Stati Uniti d'America

Persone 
 Sam Claflin – attore britannico
 Victoria Claflin Woodhull – attivista statunitense per i diritti femminili
 William Claflin – politico statunitense